Рихвальд () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1355 году.

В селе есть готический римско-католический костел св. Апостола Варфоломея со 2-й половины XIV века и протестантский костел с 1907 года.

Население 
В селе проживает 981 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,60%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 протестанты — 72,31%,
 римо-католики — 25,00%,
 греко-католики — 0,60%,
 православные — 0,10%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 0,70%

Примечания 

Населённые пункты Словакии